Сабала (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сабала (настоящее имя Ян Кшепто́вский; 1809—1894) — польский поэт, гуральский народный певец, рассказчик и музыкант, горный проводник.
 Сабала, Бруно Маурисио де — испанский военный деятель, основатель Монтевидео.
 Сабала, Леонардо (род. 2003) — боливийский футболист.
 Сабала, Хуан Карлос (1911—1983) — аргентинский спортсмен, бегун на длинные дистанции, олимпийский чемпион 1932 года в марафоне.